Лукоцрево () је насељено место града Новог Пазара у Рашком округу. Према попису из 2011. било је 132 становника.

Село је крајем 1930-тих описано као "најбогатији крај воћа у Срезу дежевском".

Овде се налази Манастир Свете Варваре на Рељиној Градини.

Демографија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Град Нови Пазар
Насељена места у Рашком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији